Harner ist der Familienname folgender Personen:

 Jason Butler Harner (* 1970), US-amerikanischer Schauspieler
 Michael Harner (1929–2018), US-amerikanischer Anthropologe